Výraz Borová se vyskytuje převážně ve slovanských zemích, především jako toponymum nebo jako příjmení.

Toponymum

V Česku 
Tento název má v Česku více sídel:
 1. Borová (okres Náchod) – obec v okrese Náchod 
 2. Borová (okres Svitavy) – obec u města Polička v okrese Svitavy 
 3. Borová (Chvalšiny) – vesnice, část obce Chvalšiny v okrese Český Krumlov 
 4. Borová (České Heřmanice) – vesnice, část obce České Heřmanice v okrese Ústí nad Orlicí 
 5. Borová (Budeč) – vesnice, část obce Budeč v okrese Jindřichův Hradec 
 6. Borová (Samopše) – lokalita vsi Přívlaky části obce Samopše v okrese Kutná Hora 
 7. Borová (Zbraslavice) – lokalita vsi Útěšenovice části obce Zbraslavice v okrese Kutná Hora 
 8. Borová (Městečko Trnávka) – lokalita obce Městečko Trnávka v okrese Svitavy 
 9. Borová (Malenovice) – lokalita obce Malenovice v okrese Frýdek-Místek 
 10. Borová (Skrchov) – lokalita obce Skrchov v okrese Blansko 
 11. Borová (Bolatice) – lokalita obce Bolatice v okrese Opava 
také kopce:
 18. Borová (Ralská pahorkatina) (360 m) – vrch severně od města Ralsko v okrese Česká Lípa 
 (9.) Borová (Podbeskydská pahorkatina) (493 m) – vrch ve stejnojmenné lokalitě v Malenovicích v okrese Frýdek-Místek, na jehož vrcholu se nachází Kostel svatého Ignáce z Loyoly (Malenovice) 
a potok
 (3.) Borová – potok protékající vsí Borová v okrese Český Krumlov

Nebo jejich názvy slovo Borová obsahují:
 20. Havlíčkova Borová – městys v okrese Havlíčkův Brod 
 21. Borová Lada – obec v okrese Prachatice 
 22. Borová Krčma – lokalita obce Květná v okrese Svitavy 
 23. Borová Lhota – vesnice, část města Pyšely v okrese Benešov 
 (3.) Borová alej – chráněné stromořadí podél silnice procházející osadou Borovští Uhlíři, částí obce u Chvalšiny v okrese Český Krumlov

Velmi časté je použití slova Borová jako název ulice.

Na Slovensku 
Také na Slovensku se slovo Borová často užívá jako místní jménopro sídlo:
 Borová (okres Trnava) – obec u okresního města Trnava  
pro kopce:
 Borová (688 m) – vrch jižně od obce Dolný Lieskov v okrese Považská Bystrica 
 Borová (778 m) – vrch severně od okresního města Tvrdošín 
 Bôrová (455 m) – vrch východně od okresního města Martin 
 Bôrová (671 m) – vrch východně od obce Ráztočno v okrese Prievidza 
 Bôrová (690 m) – vrch jihozápadně od obce Turčianska Štiavnička v okrese Martin

Na Ukrajině 
 Borova – sídlo v Charkovské oblasti

Příjmení 
Borová může být také příjmení
 Magdaléna Borová (* 1981) – česká herečka

Podobné názvy 
 Podborová
 Borovy
 Borový
 Borová hora
 Arboretum Borová hora
 Borová voda (potok)
 borová voda
 borová vlákna

Odkazy

Reference

Externí odkazy